Русская императорская армия — вооружённые силы Российской империи в 1721—1917 годах.
 Вооружённые силы Российской Федерации — современная государственная военная организация Российской Федерации.